The Lego Ninjago Movie é um filme ação, comédia e animação estadunidense de 2017, baseado na linha de blocos de montar LEGO, mais especificamente a subsérie centrada em ninjas Ninjago. Apesar de ter os mesmos personagens da série televisiva Lego Ninjago: Masters of Spinjitzu, tem uma trama e abordagem diferente. Foi lançado nos Estados Unidos em 22 de setembro de 2017 pela Warner Bros., saindo no Brasil um dia antes e em Portugal na semana seguinte.

Enredo 
Um jovem se aventura em uma velha loja de relíquia, onde conhece o misterioso dono, o Sr. Liu, que começa a contar ao menino a lenda de Ninjago.

Ninjago é uma cidade que é freqüentemente atacada pelo malvado Lord Garmadon, que é pai de Lloyd Garmadon e marido de Koko. A cidade despreza Lloyd por ser filho de Lord Garmadon, que coloca Lloyd no estresse emocional. Eles não sabem que Lloyd é parte da força ninja secreta, que consiste em Nya, Zane, Jay, Cole, Kai e seu mestre, chamado Master Wu, que sempre param que Garmadon assumiria a cidade. No aniversário de Lloyd, Garmadon ataca a cidade mais uma vez para ser derrotado. Ele escapa e dispara muitos dos seus generais por não o ajudar. Ele então começa a formar um grande ataque para conquistar Ninjago, e decide construir um mech gigantesco que é imune às armas.

Enquanto isso, Lloyd e seus amigos vêem o retorno do mestre Wu, de volta a sua longa viagem. O mestre Wu diz-lhes que não são ninjas reais se eles usam apenas máquinas e máquinas. Ele discute com Lloyd que ele é o elemento verde, apenas para confundir Lloyd com esse tópico. O mestre Wu diz a Lloyd que não deve estar com raiva de Garmadon; ele deve usar sua mente para lutar. Wu menciona uma arma final, dando a Lloyd uma ideia para finalmente derrotar Garmadon de uma vez por todas, apesar de estar proibido de usá-lo.

No dia seguinte, Garmadon ataca a cidade com seu mech gigante. Ele supera com sucesso Lloyd e seu próprio mech. Como Garmadon declara seu governo sobre Ninjago, Lloyd retorna com a arma secreta. Ele dispara, revelando que é um laser que atrai um gato da vida real chamado Meowthra. Meowthra começa a destruir a cidade enquanto tenta obter o laser. Garmadon aponta o laser para fazer o gato destruir os outros mechs, antes que Lloyd o quebre. Como Garmadon comemora sua vitória, Lloyd revela que ele é o ninja verde e diz a Garmadon que ele não queria que ele fosse seu pai, deixando Garmadon sem palavras.

Lloyd encontra-se com seus amigos e mestre Wu, que estão todos chateados com ele por usar a arma. Wu diz que eles devem usar uma arma super secreta para impedir que Meowthra destrua a cidade, que eles alcançariam atravessando a Floresta dos Perigos, o Desfiladeiro da morte e o Templo de Fundações Frágeis. Garmadon ouve Wu falando sobre a arma e segue muito atrás. Ele encontra-se com Wu e luta contra ele, apenas para terminar em uma gaiola, derrotado. No entanto, Wu perde o equilíbrio e cai uma ponte em um rio, dizendo a Lloyd que ele deve usar a paz interior antes de ser varrido.

Os ninjas decidem continuar, com Garmadon levando-os muito para a decepção de Lloyd. Eles são capturados pelos ex-generais de Garmadon, que querem se vingar. Os ninjas tentam lutar, mas são facilmente vencidos; Eles recuam deixando Lloyd e Garmadon para trás para serem pegos pelos generais. Os generais começam a disparar Lloyd e Garmadon para um vulcão. No entanto, o resto dos ninjas economiza o dia usando luta furtiva. Todos eles trabalham em conjunto com Garmadon para escapar dos generais irritados, construindo um helicóptero improvisado, e Lloyd e Garmadon se unem no processo.

Eles finalmente caíram no Templo de Fundações Frágeis. Garmadon revela que é sua casa, assim como Koko, anteriormente, era uma guerreira ninja. Ele revela a Lloyd que ele deseja que ele tenha ficado com ele e sua mãe depois de decidir conquistar Ninjago, mas ele não conseguiu mudar, então ele teve que ficar para trás. Os ninjas encontram a arma super secreta, que consiste em um conjunto de bugigangas, apenas para que ele seja roubado por Garmadon, que ainda quer conquistar a cidade. Ele quer que Lloyd seja seu general, mas Lloyd rejeita sua oferta. Fora de fúria, Garmadon bloqueia todos eles no templo enquanto ele começa a entrar em colapso. Lloyd percebe que a paz interior significa que eles podem libertar seu poder dentro, e eles conseguem fazê-lo com sucesso, escapando do templo em colapso. Quando eles caem de um penhasco, Wu os salva com seu navio, e eles se dirigem para Ninjago.

Garmadon chega e tenta controlar Meowthra com as armas, mas Meowthra come Garmadon. Lloyd e a tripulação chegam e começam a combater o exército de Garmadon. Quando Lloyd se aproxima de Meowthra, ele revela a todos que ele é o ninja verde e percebe que o verde significa a vida, o que traz tudo junto. Ele conforta Meowthra e diz a Garmadon que ele perdoa ele e que ele sente muito. Garmadon chora lágrimas de fogo, o que faz Meowthra lhe cuspir. Depois de reconciliar, Garmadon se muda com Lloyd e Koko, Meowthra se torna o mascote de Ninjago, e Lloyd é aclamado como um herói.

Como a história conclui, o Sr. Liu diz ao menino que ele começará a treiná-lo como um ninja.

Elenco

Lançamento 
The Lego Ninjago Movie foi lançado pela  Warner Bros. Pictures em 22 de setembro de 2017, em 2D, 3D e IMAX 3D. Inicialmente foi programado para uma versão de 23 de setembro de 2016. Um curta-metragem, The Master, que promoveu o longa-metragem foi exibido em frente às exibições de Storks, que levaram a data de lançamento original de 23 de setembro. Em 8 de fevereiro de 2017, o primeiro trailer foi lançado. O trailer foi exibido em frente aos exames de LEGO Batman: O Filme. Em 22 de julho de 2017, um segundo trailer para o filme foi mostrado como parte do San Diego Comic-Con e lançado no YouTube no final do dia. Ambos os trailers apresentam a música "Bad Blood" de Taylor Swift, com o segundo trailer também apresentando "It Must Have Been Love" de Roxette, "Ain't Gonna Die Tonight" por Macklemore e "I Wanna Go Out" por American Authors.

Marketing 
Um video game da TT Fusion com base no filme, The Lego Ninjago Movie Videogame, foi lançado em 22 de setembro de 2017, para PC com Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. O jogo é semelhante aos jogos LEGO anteriores, com alguns novos recursos, como o multiplayer e as novas técnicas.

Bilheteria 
A partir de 22 de outubro de 2017, The Lego Ninjago Movie arrecadou U$ 54,6 milhões nos Estados Unidos e no Canadá, e U$ 51,5 milhões em outros territórios, por um total mundial de U$ 106,1 milhões.

Na América do Norte, o filme foi lançado ao lado de Kingsman: O Círculo Dourado e Friend Request. Vários serviços de rastreamento projetaram que o filme rendesse entre 27 milhões e 44 milhões de dólares no seu fim de semana de abertura em 4047 teatros. No entanto, depois de fazer US$ 5,8 milhões em seu primeiro dia, as projeções para o fim de semana foram reduzidas para U$ 21 milhões. Acabou por render U$ 21,2 milhões, terminando em terceiro na bilheteria e classificando como a abertura de mais baixo valor do Legofranchise, em mais de 50%.

Crítica 
Lego Ninjago: O Filme recebeu críticas mistas de críticos. No site do agregado de revisão Rotten Tomatoes, o filme possui uma classificação de aprovação de 53% com base em 109 críticas, com uma classificação média de 5,8 / 10. O consenso crítico do site diz: "Apesar do amplo encanto e de alguns gags sólidos, "LEGO Ninjago: O Filme" sugere que a fórmula da franquia não está clicando como costumava fazer." No Metacritic, o filme tem uma pontuação média ponderada de 55 de 100, com base em 33 críticas, indicando "revisões misturadas ou médias". As audiências pesquisadas pelo CinemaScore deram ao filme uma nota média de "B +" em uma escala A + para F.

Ligações externas
 
 

Filmes dos Estados Unidos de 2017
Filmes de animação da Dinamarca
Filmes de animação dos Estados Unidos
Filmes de computação gráfica
Lego Ninjago
Filmes baseados em Lego
Filmes com trilha sonora de Mark Mothersbaugh
Filmes em língua inglesa
Filmes sobre ninjas
Filmes da Dinamarca de 2017
Filmes de animação da década de 2010